49 километр — железнодорожный остановочный пункт Казанского направления Московской железной дороги, назван по расстоянию от Казанского вокзала по железной дороге. Недалеко от платформы расположен Покровский храм села Игумново.

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов пл. 49 км
 49 км (платформа, Московская область) на сайте Единая сетевая разметка

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Раменского района